Przepiórki w płatkach róży – powieść Laury Esquivel
 Przepiórki w płatkach róży – film Alfonsa Arau